Iachino ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Iachino (1889–1976), italienischer Admiral
 Matteo Iachino (* 1989), italienischer Windsurfer